CAN steht für:
 Calling All Nations, eine christliche Veranstaltung, die 2006 im Berliner Olympiastadion stattfand
 Christian Association of Nigeria, Dachverband christlicher Kirchen und Organisationen in Nigeria
 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Zentralverband für Alkohol und andere Drogen, Schweden
 Climate Action Network, ein Dachverband von Nichtregierungsorganisationen zum Thema Globale Erwärmung
 Comunidad Andina de Naciones (Andengemeinschaft), die Wirtschaftsgemeinschaft südamerikanischer Andenstaaten
 Coupe d’Afrique des Nations, die französische Bezeichnung der Fußball-Afrikameisterschaft
 City Area Network, Netzwerk, welches sich auf eine Stadt beschränkt
 Controller Area Network, oft auch CAN-Bus (Automobilelektronik, Automatisierungstechnik, teilweise Medizininformatik)
 Content Addressable Network, Implementierung einer verteilten Hashtabelle
 Copper Access Node, DSL-Netzwerkknoten im Anschlussnetz, Synonym für DSLAM
 Card Access Number, Zugangsnummer auf deutschen Gesundheitskarten oder Personalausweisen, siehe Personalausweis (Deutschland)#Vorderseite
 Kalkammonsalpeter, N-Dünger, von 
 Cer(IV)-ammoniumnitrat, (NH4)2Ce(NO3)6, Oxidationsmittel für organische Synthesen
 Kanada, als Ländercode nach ISO 3166-1 und olympisches Länderkürzel
 Guangzhou Baiyun International Airport, chinesischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Canones, Gliederungspunkt im Codex Iuris Canonici#Codex Iuris Canonici 1983

Can oder C̕an steht für:
 Can (Band), eine deutsche Rockband
 Can (Name), ein meist männlicher Vorname sowie türkischer Familienname
 den alternativen Titel des deutschen Fernsehfilms „Wut“ von Züli Aladağ, siehe Wut (Fernsehfilm)
 den 27. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ც

Can. oder can. steht als Abkürzung für:
 Kanon (Kirchenrecht), einen Abschnitt des kanonischen Rechts
 Canonicus
 für den entsprechenden Doktorgrad: Dr. iur. can. – Doctor iuris canonici = Doktor der kanonischen Rechtswissenschaften (d. h.: des römisch-katholischen Kirchenrechts)

Çan steht für:
 Çan, Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Çanakkale

can steht für:
 Chambri (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache der Chambri in East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:

 Cahn
 Can-Can
 KAN
 Chan (Begriffsklärung)
 Tschan

Abkürzung